Ораны:
 Ораны — деревня в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии.
 Ораны — устаревшее русское название города Варена.
Ораны — село в Львовской области Украины.